Rautaletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rautaletto (udde), Norra Österbotten, Uleåborg, 
 Rautaletto (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,11, long 25,14), 

Robotskapade Finlandförgreningar